Kate – nome proprio di persona femminile

Astronomia
 2156 Kate – asteroide della fascia principale

Cinema
 Kate - film del 2021 diretto da Cedric Nicolas-Troyan

Geografia
 Kate – circoscrizione del distretto di Nkasi (Tanzania)

Persone
 Gyula Káté – pugile ungherese
 Lauren Kate – scrittrice statunitense

Altro
 Kate – editor di testo